Хрестовина (;  ) – 

 1). Дві планки, два бруси, дві короткі труби (патрубки), з’єднані хрестоподібно. 

Приклади: 
 Хрестовина складає частину фонтанної арматури у вигляді двох патрубків, з'єднаних хрестоподібно.
 Різновид Фітинга 

 2). Пристосування на місці перетину рейкових шляхів для переведення поїзда, вагонеток  тощо на іншу колію.